Artykuł ten dotyczy stacji metra w Mediolanie, zawiera wszystkie stacje aktualnie otwarte, budowane i planowane przez metro w Mediolanie obsługiwane przez Azienda Trasporti Milanesi (ATM). Większość z nich znajduje się w gminie Mediolan, inne, te poza miastem, są głównie skoncentrowane w rejonie północno-wschodnim.

Stacje czynne 
Legenda

Stacje w budowie 
Legenda

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 La metropolitana di Milano
 Architettura e metropolitane